Rabędy est un toponyme polonais qui peut désigner :
dans la voïvodie de Mazovie
 Rabędy, village du powiat d'Ostrołęka
 Rabędy, village du powiat d'Ostrów Mazowiecka